Јадранска лига у кошарци 2001/02. је прва сезона регионалне кошаркашке Јадранске лиге. Лига се од оснивања званично назива Гудјир лига због спонзорског уговора са компанијом Гудјир. Прве сезоне је учествовало 12 клубова из 4 различите земље - по 4 из Хрватске и Словеније, 3 из Босне и Херцеговине и 1 из СР Југославије.

Клубови у сезони 2001/02.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал фор) 
Завршни турнир четворице за сезону 2001/02. одржан је 23. и 24. марта 2002. у Хали Тиволи у Љубљани. На њему су учествовали Унион Олимпија, Крка и Пивоварна Лашко из Словеније, као и Цибона ВИП из Хрватске.

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови Гудјир лиге у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт Јадранске лиге на енглеском

Сезоне Јадранске лиге у кошарци
Кошарка у 2001.
Кошарка у 2002.